Libell kan syfta på:

 Libell (mätdon)  – en vätskefylld behållare med en gasbubbla
 Libell (juridik) – en beteckning på kärandens första skriftliga inlaga i ett mål inom skriftlig processföring
 Libell (geologi) – en gasblåsa som förekommer i mineral tillsammans med vätskeinneslutningar
 Libell (litteratur) –  en flygskrift eller smädesskrift